

Patronyme 

 Charles R. Bowers (1889-1946), réalisateur et acteur américain ;
 Christopher Bowers-Broadbent, organiste et compositeur britannique ;
 George Bowers (né en 1941), monteur et réalisateur américain ;
 Guy Bowers (1932-2000), joueur de rugby néo-zélandais ;
 Henry Robertson Bowers (1883-1912), explorateur britannique ;
 Jack Bowers (1908-1970), footballeur anglais ;
 John Bowers (1885-1936), acteur américain ;
 Justin Bowers (né en 1985), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Matthew Bowers (né en 1996), nageur sud-africain ;
 Shane Bowers (né en 1999), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Theodore S. Bowers (1832-1866), militaire et rédacteur en chef américain ;
 William Bowers (1916-1987), scénariste américain.

Toponyme 

 Bowers, localité du Delaware ;
 Bowers,une census-designated place de Pennsylvanie ;
 Chaîne Bowers, chaîne de montagnes de l'Antarctique.